Франополь — название населенных пунктов в Белоруссии:
 Франополь — деревня в Брестском районе Брестской области.
 Франополь — деревня в Ивановском районе Брестской области.
 Франополь — деревня в Миорском районе Витебской области.
 Франополь — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Франополь — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.